Einbinden oder Einbindung steht für:

 Buchbinden, letzter Arbeitsgang der Buchherstellung
 Sicherung mit einem Kletterseil, siehe Anseilen
 ein Verfahren, um Dateisysteme verfügbar zu machen, siehe Mounten
 das historische Fußeinbinden in China, siehe Füßebinden

Siehe auch:
 Einbettung